Salvatore Messina ist der Name folgender Personen:

* Salvatore Messina (Dirigent) (1876–1930), italienischer Dirigent und Komponist 
 Salvatore Messina (Jurist, 1882) (1882–1950), italienischer Rechtsanwalt, Richter und Dozent 
 Salvatore Messina (Bildhauer) (genannt Salvatore; 1916–1982), italienischer Bildhauer 
 Salvatore Messina (Maler) (* 1939), italienischer Maler
 Salvatore Messina (Jurist, 1953) (* 1953), italienischer Rechtswissenschaftler 
 Salvatore Messina (Ruderer) (* 1977), italienischer Ruderer